Estampa pode ser:

 Estampagem - um conjunto de operações executadas no material bruto.
 Estampa de tempo - uma cadeia de caracteres denotando a hora ou data que certo evento ocorreu.
 Estampa japonesa ou ukiyo-e - um estilo de pintura desenvolvida no Japão.
 Estampa (álbum) - LP de áudio do grupo Os Serranos

 Serigrafia - forma de impressão empregada em estamparia.

Desambiguação